Buzin steht für:
 Buzin (Zagreb), Ortschaft des Stadtteils Novi Zagreb-Istok, Zagreb, Kroatien
 Buzin (Skrad), Ortsteil der Gemeinde Skrad, Gorski kotar, Kroatien

 Keglevich de Buzin, österreichisch-kroatisches Adelsgeschlecht

Buzin ist der Familienname folgender Personen:
 André Buzin (* 1946), belgischer Kunstmaler